Лаврушин Володимир Федорович (1912—2003) — український хімік-органік, ректор Харківського університету
 Лаврушин Іван Якович (1900—1940) — майор державної безпеки у НКВС, депутат Верховної Ради СРСР. Виконавець сталінський репресій
 Лаврушин Федір Іванович (1899—1966) — радянський промисловець, засновник промисловості хімічних волокон в СРСР

російські прізвища